Раис Загидуллин:
 Загидуллин, Раис Газизович (1932—1998) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Загидуллин, Раис Нуриевич (род. 1940) — советский и российский башкирский химик-технолог.